Lawhead est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Stephen R. Lawhead (né en 1950), auteur américain
William F. Lawhead, philosophe américain

Homonymie de patronyme